Lettische Botschaft in Deutschland steht für:

 Lettische Botschaft in Berlin
 Lettische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Lettland